De Hongaarse voetbalclub Budapest Honvéd FC speelt sinds 1938 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Budapest Honvéd FC

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 108.0'''

Zie ook 
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen
 Deelnemers UEFA-toernooien Hongarije

Budapest Honvéd FC
Budapest Honvéd FC